Экранизации произведений Айры Левина:

 Поцелуй перед смертью (фильм, 1956)
 Поцелуй перед смертью (фильм, 1991)